LGA 775 (Socket T) — разъём для установки процессоров в материнскую плату, разработанный корпорацией Intel, выпущенный в 2004 году. Представляет собой разъём с подпружиненными или мягкими контактами, к которым с помощью специального держателя с захватом и рычага прижимается процессор, не имеющий штырьковых контактов. Данный разъём использует менее эффективную, чем у AMD, шину, но в отличие от шины AMD Athlon она масштабируема. К тому же процессоры Pentium 4, Celeron, Pentium Dual-Core и Core 2 Duo не содержат в себе контроллера памяти. Это позволило Intel использовать в новых процессорах старую шину с более высокой частотой. Однако эффективность использования памяти и кэша (при прочих равных условиях) немного ниже, чем у процессоров AMD.

При переходе на новую память FB-DIMM Intel планировала отказаться или существенно доработать данный разъём. Однако высокое энергопотребление данной памяти заставило пересмотреть решение в пользу DDR3 и дальнейшего развития данного направления.

Расположение монтажных отверстий для систем охлаждения (квадрат со сторонами 72 мм) делает невозможными применение радиаторов для Socket T в системах на основе более поздних платформ Intel (LGA1150/1151/1155/1156/1200).

Чипсеты

Для процессоров семейства Pentium 4 
Чипсеты компании Intel
i910GL/i915G/GL/GV/P/PL/i925X/XE

Чипсеты с поддержкой Core 2

945PL /945P / 945G / 945GC / 945GZ / 955X / 946PL / 946GZ P

i955X / i946 / 946GZ / PL / 965 / i975 / Q965 / P965 / G965 / Q963 / i975X

X35 / P35 / Q35 / G35 / P33 / G33 / Q33 / P31 / G31 / X38

X48 / P45 / P43 / G45 / G43 / G41 / B43 / Q43 / Q45 /p41

D series

Чипсеты компании SiS

SiS 649/649FX/655/656/656FX/662/671/671FX/671DX/672

Чипсеты компании VIA

PT800/PM800/PT880/PM880/P4M800/P4M800 Pro/PT880 Pro/PT880 Ultra/PT894/PT894 Pro/P4M890/PT890/P4M900

Чипсеты компании ATI

ATI Radeon Xpress 200; ATI Radeon Xpress 1250, ATI CrossFire Xpress 3200

Чипсеты компании nVidia

nForce4 Ultra; nForce4 SLI XE; nForce4 SLI; nForce4 SLI X16; VIDIA C19; NVIDIA C19XE; NVIDIA Crush19 Ultra;

NVIDIA GeForce 7050 PV; NVIDIA GeForce 7100; NVIDIA GeForce 7150; Nvidia GeForce 9300, 9400; nForce 570 SLI; nForce 590 SLI; nForce 610i, 630i, 650i ultra, 650i sli, 680i lt sli, 680i sli; nForce 730i; nForce 740i sli; nForce 750i sli; nForce 780i sli; nForce 790i sli; 790i ultra, 790i ultra sli.

Совместимость 
Поскольку процессорный разъем использовался для большого количества процессоров с разными архитектурами в материнских платах с разными чипсетами нельзя судить о совместимости материнской платы и процессора «по сокету».

Использование модифицированных серверных процессоров 

Путём нештатных модификаций серверных процессоров для сокета LGA771 (пропилы ключей и заклейка контактов) и материнских плат (установки модифицированного BIOS с микрокодами для Xeon’ов) удаётся достигнуть стабильной работы на ряде материнских плат. Данная модификация получила столь широкое распространение, что некоторые торговые площадки продают уже модифицированные процессоры Xeon из бывших в употреблении.

Модифицированные процессоры Xeon для сокета LGA 775 в настоящий момент дешевле аналогов из линейки Core 2 Quad.

См. также 
 Список микропроцессоров Pentium 4
 Список микропроцессоров Pentium Dual-Core и последующих
 Список микропроцессоров Intel
 Socket J (LGA 771)

Примечания

Ссылки 
 LGA775 Socket Mechanical Design Guide
 Intel Pentium 4 Processor on 90nm Process in the 775-Land LGA Package

Разъёмы микропроцессоров